Bazire ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Bazire (1846–1892), französischer Journalist und Schriftsteller
 Francis Bazire (1939–2022), französischer Radrennfahrer